Kim Jujon (1982) dél-koreai sportlövőnő, olimpikon
 Kim Jujon (1991) dél-koreai úszónő, olimpikon